Карл Холль ():
 Холль, Карл (1866—1926) — немецкий историк церкви.
 Холль, Карл (1886—1971) — немецкий литературовед.
 Холль, Карл (1892—1975) — немецкий музыкальный критик и музыковед.
 Холль, Карл (род. 1927) — немецкий историк.